Farina puede referirse a:
Personas
 Farina (n 1986), cantante y compositora colombiana de música urbana 
 Battista Farina (1893-1966) (conocido como Battista Pinin Farina), carrocero italiano y fundador de la empresa Pininfarina.
 Sergio Farina (1926-2012) (conocido como Sergio Pininfarina), hijo de Battista y continuador de la empresa familiar.
 Carlo Farina (1600-1639), violinista y compositor italiano.
 Dennis Farina (1944-2013), actor estadounidense.
 Giuseppe Farina (1906-1966), corredor italiano, primer Campeón del Mundo de la Fórmula 1.
 Juan María Farina (1685-1766), descubridor y creador del agua de Colonia.
 Rafael Farina (1923-1997), cancionero y cantaor flamenco.
 Richard Farina (1937-1966), músico y escritor estadounidense.
 Salvatore Farina (1846-1918), escritor y periodista italiano.
 Tina Farina, perfumista y diseñadora.
Otros
 Farina, un cereal que generalmente se refiere a la sémola o crema de trigo hecho de trigo blando. 
 Farina, una villa ubicada en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Illinois.
 Farina gegenüber, la fábrica de agua de Colonia más antigua del mundo.
 Stabilimenti Farina, fábrica de carrocerías italiana.